Палата собрания Сент-Винсента и Гренадин () — законодательный орган Сент-Винсента и Гренадин.

Состав 

Парламент состоит из одной палаты и включает 21 депутатов. 15 депутатов избираются в мажоритарных округах. 6 назначаются генерал-губернатором (4 представляют правительство, 2 — оппозицию).

Государственное устройство Сент-Винсента и Гренадин
Политика Сент-Винсента и Гренадин
Сент-Винсент и Гренадины
Право Сент-Винсента и Гренадин